GGG steht für:

 Gastgewerbegesetz im Kanton Bern
 Gerichtsgebührengesetz in Österreich 
 Germanische Glaubens-Gemeinschaft (Ludwig Fahrenkrog) (1913–1964)
 Germanische Glaubens-Gemeinschaft (Géza von Neményi) (ab 1991)
 Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige Basel (ab 1777)
 Gesellschaft für Geistesgeschichte, Potsdam (ab 1958)
 Globularer Grauguss, siehe Gusseisen mit Kugelgraphit
 Goethe-Gymnasium Germersheim, rheinland-pfälzische Schule
 Grimmelshausen-Gymnasium Gelnhausen, hessische Schule
 Grinding Gear Games, neuseeländisches Spieleentwicklerunternehmen
 Gymnasium Grotenbach Gummersbach, Städtisches Lindengymnasium Gummersbach
 Longview (Texas), Flughafen in den USA, laut  IATA-Code
 Triple G, Kampfname von Gennadi Golowkin (* 1982), kasachischer Profiboxer

Abkürzung